

Населені пункти та їхні частини

 Домбрувка — гміна в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Рацьонжек Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Карґова Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ружан Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґоґолін Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Дубрівка (Домбрувка) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Божитухом Битівського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина міста Єленя-Ґура в Нижньосілезькому воєводстві
 Домбрувка — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Домбрувка — частина міста Казімеж-Дольний в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Домбрувка — частина міста Конецполь у Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Домбрувка — частина села Уґощ у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — частина села Брацейовиці в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина села Лиса Гура (Лиса-Ґура) в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина села Сьвідри в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина села Демброва (Домброва) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина села Домашевниця в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — частина села Броднія-Дольна в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Бембнув у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Хожев у гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Осіна в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Орлув-Кольонія в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Ґомулін-Кольонія в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка — частина села Камениця в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Воля-Баторська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Пільча-Желіховська в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Юркув у гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Бядоліни-Радловські в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Шаркувка в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Сонспув у гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Болеслав у гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Садек у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Мацейовіце в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — частина села Натолін у гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — частина села Домброва в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — частина села Ринек у гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — частина села Борек у гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Домбрувка — частина села Яновець у гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — частина села Боянув у гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — частина села Дембовець у гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — частина села Навсе-Бжостецькі в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Домбрувка — частина села Пйотрова-Домброва в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Домбрувка — частина села Лесьно в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — частина села Лінія в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — частина села Поблоце в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — частина села Вільковецько в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — частина села Цисе в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — частина села Зендек у гміні Ожаровіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Домбрувка — частина села Босовиці в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — частина села Ожехувка в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — частина села Бжезінське-Голендри в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Туже в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Стодольсько в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Дорухув у гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Скурка в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Калішковіце-Калиський в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — частина села Пілка в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — колонія в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Домбрувка — колонія в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — колонія в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Домбрувка — колонія в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Домбрувка — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — осада в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Домбрувка — лісова осада в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки